Ils font bouger la France (Les 100 qui font bouger la France jusqu'en ) est un magazine de télévision française animé par Béatrice Schönberg. Ce magazine de société est produit par Éléphant & Cie et diffusé en  et 2009 sur France 2 en première partie de soirée.

Émission diffusée sur France 2
Émission de télévision produite en France